Водопад Джур-Джур
 Пещера Джур-Джур